Murrayonida — отряд морских губок из подкласса кальцинейных класса известковых. Murrayonida отличаются от остальных кальцинейных губок наличием укрепленной скелетной системы и наружной корки, выстилающей лейконоидные водоносные трубки и корпус губки.

Классификация 
На январь 2018 года в отряд включают 3 семейства и 4 вида:
 Семейство Lelapiellidae
 Род 
 
 
 Семейство Murrayonidae
 Род 
 
 Семейство Paramurrayonidae
 Род

Примечания

Ссылки 
 

Известковые губки
Отряды губок